Ежегодно с 1977 года Женская теннисная ассоциация проводит церемонию награждения лучших теннисисток планеты, которые добились выдающихся результатов в различных номинациях. Часть победителей определяется путём опроса журналистов, а часть — путём голосования на сайте ассоциации.

Голосование журналистов

Игрок года

Лучшая пара года

Прогресс года

Новичок года

Возвращение года

Голосование болельщиков

Лучший одиночный игрок

Лучшая пара

Прогресс года

Призы для игроков от ассоциации

Награда Пичи Келлмейер «За вклад в развитие тенниса»

Награда Карен Кранчке «За спортивное мастерство»

Тренер года

Другие награды

Награда «За человечность и благотворительность»

Награда «Diamond Aces»

Турнир года

Примечания

См. также 
 Награды ATP

Ссылки 
 Список награждённых на сайте WTA

История тенниса
Теннис
Тур WTA